Верье́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Лимузен. Департамент — Коррез. Входит в состав кантона Бор-лез-Орг. Округ коммуны — Юссель.

Код INSEE коммуны — 19283.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к югу от Парижа, в 100 км юго-восточнее Лиможа, в 55 км к северо-востоку от Тюля.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 56 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 37 человек в трудоспособном возрасте (15-64 лет) 30 были экономически активными, 7 — неактивными (показатель активности — 81,1 %, в 1999 году было 63,6 %). Из 30 активных работали 29 человек (17 мужчин и 12 женщин), безработной была 1 женщина. Среди 7 неактивных 1 человек был учеником или студентом, 5 — пенсионерами, 1 был неактивным по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам (XII век). Памятник истории с 1971 года

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Коррез